Janovec může znamenat:

 Janovec (Cytisus), rod bobovitých rostlin
 Janovec metlatý

 Tomáš Janovec (1868-???) – rakouský a český politik, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady